Història:
 Setge de Balaguer (1280) en la Revolta dels nobles contra Pere el Gran
 Setge de Balaguer (1413) en la Revolta del comte d'Urgell
 Setge de Balaguer (1645) en la Guerra dels Segadors